Pomeau ist der Familienname folgender Personen:

 René Pomeau (1917–2000), französischer Literaturhistoriker
 Yves Pomeau (* 1942), französischer Physiker

Siehe auch:
 Pommeau